Csang Suang (1986) kínai gyorskorcsolyázónő, olimpikon
 Csang Suang (1987) kínai jégkorongozónő, olimpikon